Хансхаген (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Хансхаген (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.